Kabinet-Arron I, kabinet van Henck Arron in Suriname van 1973-1977
 Kabinet-Arron II, kabinet van Henck Arron in Suriname van 1977-1980